Cambra dels Comuns del Canadà a Ottawa, Ontàrio 
 Cambra dels Comuns del Regne Unit a Londres, Anglaterra